Várkonyi András (1922–1977) újságíró, szerkesztő
 Várkonyi András (1949–) színész, szinkronszínész